Премия «Золотой глобус» за лучший дебют актёра — престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждалась  начинающим актёрам за исполнение заметной роли в кинофильме. Дважды, в 1951 и 1982 г. награды вручались в объединённой категории за лучший дебют, общей для актёров и актрис (для начинающих актрис существовала отдельная категория). Единственный раз, в 1957 году была вручена награда за лучший дебют иностранного актёра.

За свою историю премия несколько раз меняла название: «Самый многообещающий новичок среди актёров» (), «Лучший дебют актёра» () «Новая звезда года среди актёров» ().

Список лауреатов и номинантов

1948—1950

1951—1960 
 выделен лауреат премии за лучший дебют иностранного актёра (1957).

1961—1970

1971—1980

1981—1983

Объединённая категория 
Дважды, в 1951 и 1982 годах награды вручались в объединённой категории, общей для актёров и актрис. В 1951 году награда досталась актёру Джину Нельсону, обошедшему в итоге двух актрис.. В 1982 году номинировались 2 актёра (Говард Э. Роллинз мл. и Крейг Уоссон) и 4 актрисы, награду получила актриса Пиа Задора.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучший дебют актрисы

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов за лучший дебют актёра на официальном сайте премии 
 
 Web.archive.org. Past Winners Database: Golden Globe Awards

Номинации кинопремии «Золотой глобус»
Награды, вручаемые только мужчинам